Pocket Money (englisch: Taschengeld) ist

 der Originaltitel des amerikanischen Spielfilms Zwei Haudegen auf Achse aus dem Jahr 1972 
 der Name eines YouTube-Kanals von funk, siehe Funk (Medienangebot)/Formate#Kanäle
 der Name der Operation Pocket Money von Ende April 1972 im Rahmen Operation Linebacker des Vietnamkrieges